Sezon 1922/1923 był 9. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna GAIS. Nowym mistrzem został zespół Örgryte IS.

Grupa Östra

Grupa Västra

Finał 
 17 lipca 1923: GAIS 3 – 1 AIK Fotboll
 8 lipca 1923: AIK Fotboll 0 – 2 GAIS

Zobacz też 
 Svenska serien

Bibliografia 
 

1922 w piłce nożnej
1923 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1923 w Szwecji
1922 w Szwecji